Алкілювання за Фріделем — Крафтсом (, () — алкілювання ароматичних сполук за допомогою алкілгалогенідів, спиртів, а також олефінів при каталізі AlCl3 (або інших кислот Льюїса, здатних поляризувати реагент) в інертних розчинниках. 

Варіанти й назви :
 1а) алкілювання, алкіл-де-гідрогенування

ArH → ArR
1б) арил-де-хлорування

RCl → ArR

Див. також
Реакція Фріделя — Крафтса
Алкілювання

Література

Примітки 

Ф